Papa Pio I
 Papa Pio II
 Papa Pio III
 Papa Pio IV
 Papa Pio V
 Papa Pio VI
 Papa Pio VII
 Papa Pio VIII
 Papa Pio IX
 Papa Pio X
 Papa Pio XI
 Papa Pio XII